Denna artikel listar medaljfördelningen vid afrikanska spelen.

Medaljfördelning

Källor

Referenser